Giegler ist der Familienname folgender Personen:
Carl Christian Giegler (1844‒1921), deutschstämmiger Gouverneur in der ägyptischen Provinz Sudan
Helmut Giegler (1947–2017), deutscher Soziologe und empirischer Sozialforscher